Lufeng Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lufeng Xian (härad i Kina), Yunnan, 
 Lufeng Shi, härad, Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar